Mana se poate referi la

 Mana (concept), termen filozofic polinezian, similar cu termenul teotl din filozofia și religia aztecă;
 Mana, Orhei, localitate din Republica Moldova;
  - aliment divin, menționat Vechiul Testament, care a fost dată de Dumnezeu evreilor în timpul peregrinării lor prin deșert după ieșirea din Egipt.

Vezi și 

 Manu (dezambiguizare)

Nume proprii